Тама́ра Григо́рівна Андрійчу́к (* 4 грудня 1928, село Новомихайлівка, нині Маловисківського району Кіровоградської області) — заслужений вчитель Української РСР (1969), вчителька Чорнокозинецької середньої школи.

Біографія 

1947 року закінчила Кіровоградський учительський інститут.

У 1947—1985 роках викладала російську мову та літературу, українську мову та літературу в середній школі села Чорнокозинці Кам'янець-Подільського району.

Примітки

Література 

 Цебрик В. Заслужена вчителька: Майстри педагогічної справи // Прапор Жовтня. — 1970. — 7 лютого. — С. 3.
  — С. 90—93.

Українські педагоги
Персоналії:Кам'янець-Подільський район
Педагоги Хмельницької області
Радянські педагоги